Termin  ima više značenja.

 Ektoinska sintaza, enzim
 Univerzitet istočne Karoline